Wendy Williams peut désigner :
 Wendy O. Williams (1949-1998), chanteuse américaine ;
 Wendy Williams (1967- ), plongeuse américaine ;
 Wendy Williams (1976-), actrice trans de films pornographiques ;
 Wendy Williams (1964-), personnalité médiatique américaine.